Куїмов — прізвище.

Відомі носії 
 Куїмов Олександр Едуардович (1958-2021) — радянський і російський артист балету, народний артист Росії.
 Куїмов Дмитро Тарасович (1897-1971) — радянський невропатолог.
 Куїмов Микола Дмитрович (1957-2021) — льотчик-випробувач, Герой Російської Федерації.